Diese Liste enthält die Spiele der thailändischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Nicht alle Spiele werden von der FIFA gelistet.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 AM = Asienmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der thailändischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der thailändischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1981 bis 1990

1991 bis 2000

2001 bis 2010

2011 bis 2020

2021 bis 2030

Statistik

Anlässe

Gegner

Länderspielbilanzen

Spielorte

Spielstädte 

Thailand
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen